André Lebey (1877-1938), homme politique français
 Claude Lebey (1924-), journaliste français
 Édouard Lebey (1850-1922), publicitaire français
 Édouard Lebey, publicitaire français
 Julien Lebey (1987-), hockeyeur français
 Marie Lebey, écrivaine française